Dario Compiani (1903-1962) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giorgio Compiani (1915-1942) – militare e aviatore italiano
 Rudi Abele Compiani (1925 –) – ex calciatore italiano